Белини може да се отнася за:

 Винченцо Белини – италиански композитор
 Джакопо Белини – италиански художник
 Джентиле Белини – италиански художник
 Джовани Белини – италиански художник
 Лоренцо Белини – италиански физик и анатом
 Идералдо Белини – бразилски футболист

Фамилни имена
Италиански фамилни имена